Rosedale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Rosedale Township (Illinois)
 Rosedale Township (Minnesota)
 Rosedale Township (Missouri)
 Rosedale Township (South Dakota)